Ламоново — название населённых пунктов в России:

 Ламоново — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Ламоново — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Ламоново — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Ламоново — исчезнувшее село в Кашинском уезде Тверской губернии, имение князей Козловских.
 Ламоново — деревня в Белёвском районе Тульской области.

См. также